Ломас де Кокојок има више значења:

 Ломас де Кокојок (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ломас де Кокојок (Сан Мигел ел Гранде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику